Joachim Pawlik (* 15. Mai 1965 in Hamburg) ist ein deutscher ehemaliger Fußballspieler, heute Inhaber und Geschäftsführer einer von ihm gegründeten Unternehmensberatung, Redner und Autor.

Leben 
Joachim Pawlik besuchte das Gymnasium in Hamburg-Tonndorf. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Hamburg und Paris.

Sportkarriere 
Nach Erlangung des Abiturs spielte Pawlik Fußball beim FC St. Pauli. Er gehörte in der Saison 1985/86 zur Oberliga-Mannschaft, die den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, absolvierte 20 Spiele und schoss ein Tor. Er bekam einen Anschlussvertrag beim Aufsteiger, konnte sich im Folgenden jedoch nicht innerhalb des Kaders durchsetzen und kehrte dem Profisport als Spieler den Rücken. In offizieller Funktion kehrte Pawlik im November 2014 ans Millerntorstadion zurück und bekleidete bis Juni 2020 das Amt des Vize-Präsidenten beim FC St. Pauli, wo er vor allem für Sponsoring und Vermarktung verantwortlich zeichnete.

Arbeit 
1996 gründet er die Pawlik Sales Consultants, mittlerweile Pawlik Consultants GmbH, ein Beratungsunternehmen, das Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Personalberatung und -diagnostik anbietet. Die Firma ist mit mehr als 300 Mitarbeitern und mehreren internationalen Standorten in Europa und Asien vertreten. Ihr Selbstverständnis sieht den Menschen im Mittelpunkt eines Unternehmens und zielt darauf ab, dessen Potenziale zu entfalten.

Pawlik Congress 
Joachim Pawlik richtet außerdem den jährlichen Pawlik Congress aus. Das „exklusive Event für Entscheider“ steht jedes Jahr unter einem neuen Leitthema, wie zuletzt „Laut & leise“, „Dranbleiben“, „Vertrauen“, „Mut“ und „Druck“. Im November 2021 jährt sich der „Congress“ zum 20. Mal. Als Speaker sind prominente Gäste aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Sport geladen. Bisher waren das fast 80, darunter Edward Snowden, Joachim Gauck, Oliver Kahn, Manfred Spitzer und Ina Müller.
In Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt wird erstmals 2020 ein Magazin zu dem Jahresthema erstellt.

Publikationen 
Im Rahmen seiner Tätigkeit in der Beratungsbranche veröffentlichte er mehrere fachbezogene Trainingsbücher für Vertrieb und Führung. Im Mai 2021 erschien sein Buch Zirkeltraining für die Karriere. Vorbereitet auf jede Chance, die kommt. Im Juni 2021 kam es direkt auf die Bestsellerliste für Wirtschaftsbücher des Manager Magazin.
Außerdem schrieb Joachim Pawlik in unregelmäßigen Abständen zwischen 2009 und 2019 mehr als 30 Kolumnen namens „Kompass“ im Hamburger Abendblatt zu den Themen Führung und Unternehmenskultur

Öffentliche Auftritte & Medien 
Wegen seiner langjährigen Erfahrung und Expertise ist Joachim Pawlik häufig Interview-Partner in Podcast- und Video-Formaten. Online- und Printmedien berichten über ihn. Unter anderem war er zu Gast im TV-Sender Hamburg 1, im Podcast „New Work Stories“ von NEW WORK SE (ehemals XING SE) und im YouTube-Format DWC-TV. Business Insider und andere berichteten über ihn und seinen Ansatz der Persönlichkeitsentwicklung.

Monographien 
 mit Henrik Meyer-Hoeven, Ulrich Oldehaver: Kompetenzen Verkauf Machen. 1.500 Hinweise zur individuellen Entwicklung von 32 Verkaufskompetenzen, Pawlik Consultants GmbH, Hamburg 2011, ISBN 978-3-94329809-3.
 mit Franz Eichinger, Henrik Meyer-Hoeven: Kompetenzen Führung Machen. 1.800 Hinweise zur individuellen Entwicklung von 36 Führungskompetenzen, Pawlik Consultants GmbH, Hamburg 2011, ISBN 978-3-94329834-5.
 mit Kerstin Bagratuni: Kompetenzen Verkauf Wissen. Methoden zur individuellen Entwicklung von 32 Verkaufskompetenzen, Pawlik Consultants GmbH, Hamburg 2013, ISBN 978-3-94329802-4.
 Zirkeltraining für die Karriere. Vorbereitet auf jede Chance, die kommt, Murmann, Hamburg 2021, ISBN 978-3-86774-667-0.

Einzelnachweise 

Fußballfunktionär (Deutschland)
Unternehmensberater
Fußballspieler (FC St. Pauli)
Deutscher
Geboren 1965
Mann